

Patronyme 

 André Daher (1891-1974), député des Bouches-du-Rhône de 1936 à 1940, fils de Paul Daher.
 Daher Ahmed Farah (1962-), homme politique djiboutien
 Ibrahim Daher (1948-), homme politique libanais.
 Michel Daher (1961-), entrepreneur, investisseur, philanthrope et homme politique libanais.
 Mikhael Daher (1928-2023), homme politique libanais.
 Paul Daher (1854-1938), négociant et armateur marseillais, père d'André Daher.
 Salam Daher (1967-), dit Green Helmet, supposé sauveteur de la défense civile de Tyr au Liban

Toponyme 

 Daher al Hosein : village libanais situé dans le caza du Metn au Mont-Liban au Liban.

Entreprise 
 Daher : équipementier européen intégrateur de solutions « Industrie et Services »